Saint Thomas o Saint-Thomas corresponde en idioma francés y en idioma inglés con el patronimio de "Santo Tomás" y puede referirse a:

Geografía

Barbados 
 Parroquia de Saint Thomas;

Canadá 
 St. Thomas, Terranova y Labrador.
 St. Thomas, Ontario.
 Saint-Thomas-de-Foucault, localidad de Montérégie Este (Quebec).
 Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-Lacaille, localidad de Chaudière-Appalaches (Quebec).

Estados Unidos 
 St. Thomas, Dakota del Norte;
 St. Thomas, Misuri;
 St. Thomas, Nevada;
 Municipio de St. Thomas, Pensilvania;
 Municipio de St. Thomas, Dakota del Norte.

Francia 
 Saint-Thomas, Aisne;
 Saint-Thomas, Alto Garona;

Jamaica 
 Parroquia de Saint Thomas;

Irlanda 
 St. Thomas, parroquia civil en County Dublin;

Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
 Saint Thomas, isla de Islas Vírgenes de EE. UU.;

México 
 San Tomás, antiguo nombre de Isla San Benedicto;

Reino Unido 
 St. Thomas, Exeter;
 St. Thomas, Swansea;

Santo Tomé y Príncipe 
 Isla de Santo Tomé;

Siria 
 Puerta de Saint Thomas o Bab Tuma, distrito de Damasco;